

Persone
Christine Kirch – astronoma tedesca, figlia di Gottfried e Maria Margaretha
Gottfried Kirch – astronomo tedesco, marito di Maria Margaretha
Leo Kirch – imprenditore tedesco
Maria Margaretha Kirch – astronoma tedesca, moglie di Gottfried 
Mehdi Kirch – calciatore francese
Oliver Kirch – ex calciatore tedesco

Altro
Kirch – cratere lunare